М-Тел Мастърс е вече несъществуващ български международен турнир по шахмат, провеждан ежегодно в периода на съществуването си (2005 – 2009), който е бил част от веригата турнири Голям шлем. Първите три турнира са били проведени в Гранд хотел София (понастоящем InterContinental). Това е бил един от четирите турнира в света с най-голям среден рейтинг ЕЛО на участниците. Останалите три са в Линарес, Вайк ан Зее и Дортмунд.

Организатор на турнира е международен майстор Силвио Данаилов, съвместно със спонсора на турнира, един от българските мобилни оператори – Мтел (понастоящем „А1 България“). Според правилата на турнира всеки участник е играел по две партии с останалите участващи шахматисти в турнира, с разменени цветове на фигурите или така наречената кръгова система.

На турнира е било прилагано едно ново правило. Не е могло да бъде предлагано реми на съперника. То е било възможно само при трикратно повторение на ходовете, вечен шах или при позиция, която теоретически изключва възможност за победа. При всички останали случаи ремито е било присъждано след решение на съдията.

Тази идея, евентуално видоизменена, се подема и от други организатори и турнири с цел избягването на т. нар. гросмайсторски ремита – срещи, в които ремито устройства и двамата съперници и са (евентуално) договорени предварително от съперниците. Това прави шахматната игра по-оспорвана, творчески по-богата и интересна за зрителите. Идеята придобива популярност като „българските правила“ в шахмата – един сериозен принос в историята на тази игра.

М-Тел Мастърс 2005

М-Тел Мастърс 2006

М-Тел Мастърс 2007

М-Тел Мастърс 2008 
През 2008 година турнирът е проведен в Централния военен клуб.

М-Тел Мастърс 2009 
През 2009 година турнирът е проведен на площада пред Народния театър „Иван Вазов“.

От 2010 г. турнирът не се провежда.

Източници

Външни препратки 
 М-Тел Мастърс 2009 

Състезания по шахмат в София